X16 ou X-16 peut faire référence à :
 Bell X-16, un avion expérimental américain ;
 Contact avec des appareils de chauffage, radiateurs et tuyaux brûlants, d’après la classification internationale des maladies ;
 X16, un type de port PCI Express.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres